LOL ― второй студийный альбом шведского диджея Basshunter, выпущенный 28 августа 2006 года компанией Warner Music Sweden. Международное издание было выпущено 22 декабря 2006 года. Международная версия включает в себя шведские песни оригинального альбома с названиями, переведенными на английский язык, немного другим порядком треков и дополнительными треками, включая «Jingle Bells».

Трек-лист

Original blue-cover album

Red-cover version 
 "Now You're Gone" (Radio Edit) USA Bonus Track – 2:39
 "DotA" (Radio Edit) – 3:21
 "Boten Anna" – 3:28
 "I'm Your Bass Creator" – 5:24
 "Russia Privjet" – 4:07
 "Professional Party People" – 3:09
 "GPS" – 4:00
 "Hello There" – 2:40
 "We Are the Waccos" – 3:58
 "The Beat" – 3:35
 "Without Stars" – 3:50
 "Throw Your Hands Up" (Basshunter Remix) (Patrik and the Small Guy) – 3:10
 "Strand Tylösand" – 3:17
 "Between the Two of Us" – 3:58
 "Boten Anna" (Instrumental) – 3:20
 "DotA" (Club Mix) – 5:44
 "Jingle Bells (Bass)" – 2:46
 "Beer in the Bar" USA Bonus Track – 3:51

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Награды

Примечания

Комментарии

Источники 

Дебютные альбомы 2006 года
Альбомы Ultra Records
Альбомы Basshunter